Jazīreh-ye Fārsī (persiska: جَزيرِۀ فارسی) är en ö i Iran.   Den ligger i provinsen Bushehr, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Teheran. Arean är  kvadratkilometer.

Källor 

Öar i Bushehr (provins)